Les Fous du roi est le titre de plusieurs œuvres.

Théâtre 

 Les Fous du roi (All the King's Men), pièce de théâtre américaine de Fulton Oursler, créée à Broadway en 1929

Roman 

 Les Fous du roi (All the King's Men), roman américain de Robert Penn Warren publié en 1946

Téléfilm 

 Les Fous du roi (All the King's Men), téléfilm américain de Sidney Lumet diffusé en 1958
 Les Fous du roi (All the King's Men), téléfilm américain de Julian Jarrold diffusé en 1999

Cinéma 

 Les Fous du roi (All the King's Men), film américain de Robert Rossen sorti en 1949
 All the King's Men (Tian xia di yi), film taïwanais de King Hu sorti en 1982
 Les Fous du roi (All the King's Men), film américain de Steven Zaillian sorti en 2006